Leszek Kwiatkowski (1949–2021) – polski malarz
 Leszek Kwiatkowski (ur. 1950) – polski producent muzyczny i teatralny, reżyser estradowy, autor tekstów kabaretowych
 Leszek Kwiatkowski – polski tłumacz

Przypisy